Krankenhaus Klaipėda:

Republikkrankenhaus Klaipėda
Seemannskrankenhaus Klaipėda
Universitätskrankenhaus Klaipėda